

Toponyme

Arley est une ville de l'Alabama.
 Arley est une localité du Missouri.

Arley est un village du Cheshire.
 Arley est un village du Warwickshire.

Homonymie de toponyme